Yeshivah College – scuola dell'Australia
Yeshivah College – scuola del Sudafrica
Yeshivah College – scuola degli Stati Uniti d'America